Het ATP-tennistoernooi van Rotterdam (officieel het ABN AMRO World Tennis Tournament) van 2007 werd gespeeld van 19 tot en met 25 februari 2007. Het toernooi werd voor de 34ste keer georganiseerd, er werd gespeeld op hardcourt in evenementenhal Ahoy te Rotterdam.

Het toernooi van 2007 trok 93.042 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten 

*Meldde zich voor het begin van het toernooi af, waarna Dennis van Scheppingen als vervanger werd opgeroepen.

Samenvatting

Eerste ronde 
Martin Verkerk keerde na tweeënhalf jaar afwezigheid terug in het profcircuit, hij verloor echter van de Zuid-Afrikaan Rik de Voest. Dennis van Scheppingen won van de nummer 51 van de wereld Gaël Monfils. Verliezend finalist van 2006 Christophe Rochus haalde de tweede ronde niet, hij ging onderuit tegen de Spanjaard David Ferrer. De broer van Christophe Rochus, Olivier Rochus, ging wel door naar de tweede ronde.

Tweede ronde 
Titelverdediger Radek Štěpánek wist in de tweede ronde niet te winnen van Philipp Kohlschreiber, de Duitser won de twee sets met een tiebreak. Dennis van Scheppingen was niet in staat opnieuw een verrassing te forceren, hij verloor van de Duitser Florian Mayer. Michail Joezjny had in de tweede set moeite met Robin Haase. Joezjny wist in een game uit de tweede set niet een van de tien breakkansen te verzilveren (het werd in deze game tienmaal deuce), uiteindelijk pakte Joezjny een break in een andere game.

Kwartfinale 
De jonge Serviër Novak Đoković wist de halve finale te bereiken door nummer twee op de plaatsingslijst Tommy Robredo te verslaan. In een lange partij wist Novak Đoković uiteindelijk een break te forceren in de derde set.

Halve finale 
Nummer één op de plaatsingslijst Nikolaj Davydenko strandde in de halve finale. In een lange driesetter wist Ivan Ljubičić uiteindelijk aan het langste eind te trekken. Het servicekanon uit Kroatië sloeg in deze wedstrijd 24 aces. In de andere partij zorgde Michail Joezjny toch voor Russisch succes, door na 2 uur en 46 minuten Novak Đoković te verslaan. Joezjny wist twee matchpoints te overleven in de tiebreak van de tweede set. In de derde set wist de Rus de beslissende break te forceren.

Finale 
De eindstrijd tussen Michail Joezjny en Ivan Ljubičić duurde 63 minuten. De waarschijnlijk aanwezige moeheid van Ivan Ljubičić na de slopende partij in de halve finale was doorslaggevend. Michail Joezjny domineerde de wedstrijd en won daardoor ook vrij gemakkelijk.

Toernooischema 

* opgave/walk-over

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2007
Rotterdam